Маро́ния-Са́пе () — община (дим) на северо-востоке Греции. Входит в периферийную единицу Родопи в периферии Восточной Македонии и Фракии. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 641,751 квадратного километра. Плотность 22,96 человека на квадратный километр. Административный центр общины — малый город Сапе. Димархом на местных выборах 2019 года избран Констандинос Харитопулос ().

Создана в 2010 году () по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Марония и Сапе.

Большинство жителей занимаются животноводством, сельским хозяйством, меньшая часть — рыболовством.

На территории общины находятся руины древнего театра в Маронии, храм в Маронии, руины базилики, древний карьер по добыче мрамора Марония-Макри, пещера в Маронии.

Административное деление 
Община Марония-Сапе делится на 2 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
  

Димы Греции
Родопи